Лариса Савченко і Наташа Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Лейла Месхі і Пархоменко Світлана Германівна з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1988 Dow Chemical Classic Doubles Draw

Birmingham Classic (теніс)
Тур WTA 1988